Jaeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jaeck (1911–1953), Schweizer Fußballspieler
 Anton Jaeck (1882–1942), Schweizer Radsportler 
 Heinrich Joachim Jaeck (1777–1847), deutscher Zisterzienser und Bibliothekar 
 Lena Jaeck, Kunsthistorikerin und Autorin 
 Michael Jaeck (1783–1833), deutscher Jurist und Statistiker 
 Peter Jaeck (1894–1937), deutscher Sportwissenschaftler
 Scott Jaeck (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Regina-Elisabeth Jäck (* 1956), deutsche Politikerin (SPD)